

Personnalités 

  (né en 1955), homme politique brésilien, député, maire ;
 Jean-Baptiste Darrot-Andrieu (1797-1870), homme politique français, député du Puy-de-Dôme ;
 Nicolas Darrot (né en 1972), artiste français.